Села:
 Мельничне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Мельничне — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Мельничне — Львівська область, Самбірський район